Causeway steht für:

 Causeway, Damm am Panamakanal, siehe Calzada de Amador
 Causeway (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Lila Neugebauer (2022)